Tassojew ist der Familienname folgender Personen:

 Inal Walikojewitsch Tassojew (* 1998), russischer Judoka
 Wadym Tassojew (* 1975), russisch-ukrainischer Ringer